Danilewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Leonard Danilewicz (um 1910–nach 1960), polnischer Ingenieur und Funkamateur, Bruder von Ludomir
 Ludomir Danilewicz (1904–1971), polnischer Ingenieur und Funkamateur, Bruder von Leonard
 Maria Danilewicz-Zielińska (1907–2003), polnische Schriftstellerin, Ehefrau von Ludomir